UO2 est un sigle, qui signifie :
 université Ouaga II, un établissement d'enseignement supérieur d'Afrique de l'Ouest.

UO est une formule chimique :
 UO est la formule du dioxyde d'uranium ;
 UO est la formule de l'ion uranyle.